Herb gminy Osjaków przedstawia na gotyckiej (lub hiszpańską) tarczy herbowej dzielonej w krzyż o polach I i III czerwonych, II i IV błękitnych, podkowę złotą z takimż krzyżem kawalerskim w środku.

Herb ten został przyjęty przez Radę Gminy w 1996.

Zobacz też 
 Gmina Osjaków

Osjaków
Osjaków (gmina)